Pelissier oder Pélissier ist der Familienname folgender Personen:

 Aimable Pélissier (1794–1864), französischer General und Staatsmann
 Anthony Pelissier (1912–1988), britischer Theaterschauspieler, Drehbuchautor, Filmregisseur, Dokumentarfilmer und Fernsehproduzent
 Eduard Pelissier (1850–1931), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker
 Charles Pélissier (1903–1959), französischer Radrennfahrer
 Francis Pélissier (1894–1959), französischer Radrennfahrer
 Henri Pélissier (1889–1935), französischer Radrennfahrer
 René Pélissier (* 1935), französischer Historiker